Amphoe Mueang Samut Prakan (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Samut Prakan. Die Provinz Samut Prakan liegt in der Zentralregion von  Thailand.

Geographie 
Samut Prakan liegt am südöstlichen Stadtrand der Hauptstadt Bangkok.

Wirtschaft 
 Ausgewählte OTOP-Produkte des Landkreises
 Silberschmuck (Ringe, Armbänder)
 Salz-Enteneier
 Khanom Chak () – Süßigkeit aus Klebreis und Kokosnuss in Nipa-Palmblättern gebacken

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Samut Prakan ist in 13 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 99 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Großstadt“-Status (Thesaban Nakhon) im Landkreis:
 Samut Prakan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pak Nam.

Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Pak Nam Samut Prakan (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Mueang.

Es gibt fünf Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Samrong Nuea (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Samrong Nuea, Bang Mueang Mai, Thepharak.
 Dan Samrong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Samrong Nuea.
 Bang Mueang (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Bang Mueang, Bang Mueang Mai, Thepharak.
 Phraek Sa (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Phraek Sa, Thepharak, Phraek Sa Mai.
 Bang Pu (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Thai Ban, Bang Pu Mai, Bang Pu, Thai Ban Mai.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Phraek Sa (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phraek Sa.
 Bang Prong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Prong.
 Bang Duan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Duan.
 Thepharak (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Thepharak.
 Phraek Sa Mai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phraek Sa Mai.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Mueang Samut Prakan